Victim of Love puede referirse a:

 Victim of Love (1987), canción de Erasure; 
 Victim of Love (1987), canción de Bryan Adams; o
 Victim of Love (1979), álbum de Elton John.